Maskierung oder maskieren (von arabisch maskharat) steht für:

 Maske, Gesichtsverhüllung
 Maskierung (Chemie), Verhinderung bestimmter Reaktionsabläufe
 Maskierung (Grafik), kryptographische Verfahren zur Verschleierung von Bildinhalten
 Maskierung (Psychologie), Lernstörung aufgrund eines Störreizes
 Maskierung (Reproduktionstechnik), fotomechanische Farb- oder Tonwertkorrektur in der Druckvorstufe
 Maskieren kalter Speisen, siehe Glasieren
 maskieren, sich verkleiden (Verkleidung)
 in der Netzwerktechnik den Schutz der internen Adressierung nach außen, siehe Network Address Translation
 Fotomaske, Projektionsvorlagen in der Belichtungstechnik

Siehe auch:

 Maskierflüssigkeit (zur Abdeckung in der Malerei)
 Maskierungseffekt (in der Akustik die Verdeckung leiserer Töne durch lautere)
 Maskierungsmittel (chemische Substanzen zur Verhinderung des Nachweises von Dopingmitteln)
 Maskierungsschicht (Vorlage für Prozesse zur Auftragung mikrofeiner Strukturen auf oder in Halbleitersubstraten)
 Maskierungszeichen (Umschreibung eines Zeichens in der Informationsdarstellung)
 Maske (Begriffsklärung)